Лос-Гальярдос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Леванте-Альмерьенсе. Занимает площадь 35 км². Население 3828 человек (на 2010 год). Расстояние 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Los Gallardos
 Los Gallardos

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии